Бассин — еврейская матронимическая фамилия.

 Бассин, Елисей (Лазарь, 1840-е — ?) — мистик и проповедник-миссионер еврейского происхождения.
 Бассин, Филипп Вениаминович (1904/1905 — 1992) — советский психолог и нейрофизиолог.

См. также 
 Басин

Примечания